Feijó kan syfta på:

Brasilien 

 Feijó (kommun), Acre, 
 Feijó (ort), Acre,

Portugal 

 Feijó (freguesia), Setúbal, Almada, 

Robotskapade Portugalförgreningar